De Betfred Women's World Matchplay Darts 2022 was de eerste editie van de Women's World Matchplay. Het toernooi werd georganiseerd door de PDC en werd gehouden op 24 juli 2022 in de Winter Gardens, Blackpool.

Prijzengeld 
Het prijzengeld bedroeg in totaal £ 25.000.

Kwalificatie
De speelsters uit de top 8 van de PDC Women's Series Order of Merit na de eerste 12 events waren geplaatst.

Schema 

Dartswedstrijd in Engeland
Darts in 2022